Levinský oder Levinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Battling Levinsky (1891–1949), US-amerikanischer Boxer
 Jaroslav Levinský (* 1981), tschechischer  Tennisspieler
 Ken Levinsky, US-amerikanischer Jazzmusiker
 King Levinsky (1910–1991), US-amerikanischer Schwergewichtsboxer
 Walt Levinsky (1929–1999), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Komponist

Siehe auch:
 Lewinski
 Lewinsky